EA Montreal — студия-разработчик видеоигр, принадлежащая и управляемая Electronic Arts. Студия основана в Монреале, провинция Квебек (Канада).

История 
Компания была открыта EA 17 марта 2004. Создателем студии является Алейн Таскан (), бывший работник Ubisoft и BAM! Entertainment. EA Montreal является примером создания корпорацией EA новой компании из чистого листа, вместо приобретения уже существующего. В 2006 году с приобретением JAMDAT, её монреальские отделения были объединены с EA Montreal, но всё же EA Montreal и EA Mobile Montreal (бывший JAMDAT) работают отдельно. В 2007 году после разделения студии на четыре отделения, EA Montreal стал частью EA Games Label (президентом которого является Фрэнк Гайби (). EA Montreal отвечает за две оригинальных франшизы: Boogie и Army Of Two, а также других тайтлов при сотрудничестве с другими студиями EA.

Игры 
Разработанные компанией игры:
 SSX On Tour (PlayStation Portable) (вышла в Северной Америке в октябре 2005)
 NHL 07 (PS2, Xbox, PC, PlayStation Portable) (вышла в Северной Америке в сентябре 2006)
 SSX Blur (Wii) (вышла в Северной Америке в феврале 2007)
 Boogie (вышла в августе 2007)
 Army of Two (Xbox 360, PlayStation 3) (вышла в Северной Америке 4 марта 2008)
 Boogie Superstar (Wii) (вышла в октябре 2008)
 Skate It (Wii) (вышла в ноябре 2008)
 Spore Hero (with Maxis) (Wii) (вышла в Северной Америке 6 октября 2009 и во всём мире 8 октября 2009)
 Need for Speed: Nitro (Wii) (вышла в Северной Америке в Ноябре 2009)
 Army of Two: The 40th Day (Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation Portable) (вышла в Северной Америке 12 января 2010)
 The Sims 3: High-End Loft Stuff (PC) (вышла в Северной Америке 2 февраля 2010)

 Ключевые фигуры 
 Генеральный директор: Алэйн Таскан ()
 Исполнительный продюсер: Рейд Шнайдер ()
 Исполнительный продюсер: Джо Бут ()
 Продюсер: Алекс Хайдер ()
 Операционный директор: Мартин Гордоу ()
 Режиссёр видеоставок: Франсуа Пеллетье ()
 Дизайн-директор: Вандер Кабальеро ()
 Технический руководитель: Сергей Савченко
 Дизайнер концепций: Мартайн Стайнрукен ()
 Руководитель кадров: Джефф Голдштейн ()
 Помощник руководителя кадров: Гийом Лапойнт-Дайон ()

 Расположение 

Студия EA Montreal расположена на 3 Place Ville-Marie'', деловом районе Монреаля.

Electronic Arts Montreal
Suite 12350 — 3, Place Ville Marie
Montreal, QC
H3B 5L6

Примечания

Ссылки 
 Профиль EA Montreal на MobyGames

Производители компьютерных игр Канады
Компании Монреаля